Heyer puede referirse:

 Arthur Heyer
 Georgette Heyer
 Hans Heyer (en)
 Helene Heyer
 (William Ronald) "Ron" Heyer (* 1941), un herpetólogo estadounidense (fr)
 Acromyrmex heyeri (en)
 Adenomera heyeri
 Hylodes heyeri
 Osteocephalus heyeri
 Phyllonastes heyeri
 Scinax heyeri
 Tapinoma heyeri (pt)